Howard Koch (1901–1995) – amerykański scenarzysta
 Howard W. Koch (1916–2001) – amerykański producent i reżyser filmowy i telewizyjny